Ро́берт Кан:
 Кан, Роберт (1918—1997) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Кан, Роберт (1865—1951) — немецкий композитор, пианист и музыкальный педагог.
 Кан, Роберт Эллиот (род. 1938) — американский инженер, разработчик протоколов TCP и IP. См. также 
 Кан — фамилия.